Saint-Arnoult kan syfta på:
 Saint-Arnoult, Calvados
 Saint-Arnoult, Loir-et-Cher
 Saint-Arnoult, Oise
 Saint-Arnoult, Seine-Maritime